Maciejewicze – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Krzywlany
 Maciejewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Ejsymonty
 Maciejewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Międzylesie. Obecnie Matwiejewicze
 Maciejewicze – przystanek kolejowy na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w miejscowości Maciejewicze
 Maciejewicze – dawna gmina